Columbus Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Columbus Township (Adams County, Illinois)
 Columbus Township (Bartholomew County, Indiana)
 Columbus Township (Luce County, Michigan)
 Columbus Township (St. Clair County, Michigan)
 Columbus Township (Johnson County, Missouri)
 Columbus Township (Platte County, Nebraska)
 Columbus Township (Warren County, Pennsylvania)